

События 
 Немецкий поэт и прозаик Кристоф Мартин Виланд основал первый в Германии литературно-художественное периодическое издание — журнал «Германский Меркурий» (нем. «Der Deutsche Merkur»).
 Поэт и драматург Ричард Бринсли Шеридан женился на актрисе Элизабет Энн Линли.
 В Китае приступили к подготовке издания «Сыку цюаньшу», самого масштабного издательского начинания в истории Китая: книжной серии, которая объединяла содержание императорской библиотеки и образцового набора книг, необходимого для успешного функционирования имперского государственного аппарата.
 Вышла статья Гёте «О немецком зодчестве».

Проза и поэзия 

 Немецкий писатель Иоганн Карл Вецель издал сочинение «Lebensgeschichte Tobias Knauts, des Weisen, sonst der Stammler genannt: aus Familiennachrichten gesammelt»
 Шотландский поэт Роберт Фергюссон опубликовал стихотворение «Доктору Джонсону: пища для нового издания его Словаря» (To Dr Samuel Johnson: Food for a new Edition of his Dictionary)
 Бразильский поэт Клаудиу Мануэл да Кошта создал поэму «Вила-Рика».
 Поэтический сборник Хосе Кадальсо «Ocios de mi juventud» и стихотворение «Ocios de mi Yuventud».
 Памфлет «Адюльтер» Мерси Отис Уоррен.
 Сборник стихов «Poems» Анны-Летиции Барбо.
 Сборник стихов «Poems on Various Subjects, Religious and Moral» Филлис Уитли.
 Труд «Первобытный мир» («Le Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne») Антуана Кур де Жебелена.
 Публикация первой книги Бернардена де Сен-Пьера «Путешествие на Иль-де-Франс»

Пьесы 
 Опубликован фарс «Ночь ошибок, или Унижение паче гордости» Оливера Голдсмита.
 Пьеса «Гёц фон Берлихинген» Гёте.
 Пьеса «Крушение» (или «Фиаско») Мерси Отис Уоррен.

Родились 
 17 января — Иван Афанасьевич Кованько, русский поэт (умер в 1830).
 22 января — Рене-Шарль Гильбер де Пиксерекур, французский драматург (умер в 1844).
 27 января — Август Фредерик, герцог Сассекский, английский библиофил (умер в 1843).
 28 февраля — Александр Оппельн-Брониковский, немецкий писатель польского происхождения (умер в 1834).
 14 марта — Николай Иванович Ильин, русский драматург и переводчик (умер в 1823).
 19 марта — Дмитрий Осипович Баранов, русский поэт (умер в 1835).
 9 апреля — Этьенн Эньян, французский писатель (умер в 1824).
 12 апреля — Юрий Фёдорович Лисянский, российский мореплаватель, исследователь, писатель (умер в 1837).
 14 апреля — Йозеф Август Шультес, австрийский ботаник и писатель-путешественник (умер в 1831).
 16 апреля — Мария Стелла Ньюборо, английская памфлетистка (умерла в 1843).
 17 апреля — Войтех Неедлый, чешский поэт и прозаик, автор первых чешских произведений для детей (умер в 1844).
 1 мая — Фёдор Фёдорович Кокошкин, русский драматург, переводчик (умер в 1838).
 2 мая — Хенрик Стеффенс, немецкий писатель-романтик норвежского происхождения (умер в 1845).
 3 мая — Джузеппе Ачерби, итальянский писатель (умер в 1846).
 15 мая — Клеменс фон Меттерних, австрийский дипломат, автор ценных мемуаров (умер в 1859).
 16 мая — Владимир Васильевич Измайлов, русский писатель, журналист (умер в 1830).
 31 мая — Иоганн-Арнольд Канне, немецкий филолог и писатель (умер в 1824).
 31 мая — Людвиг Тик, немецкий поэт, писатель, переводчик и драматург (умер в 1853).
 1 июля — Пелагея Ивановна Вельяшева-Волынцева, русская писательница, переводчица (умерла в 1810).
 13 июля — Вильгельм Генрих Ваккенродер, немецкий писатель (умер в 1798).
 16 июля — Йозеф Юнгман, чешский поэт (умер в 1847).
 27 июля — Якоб Оль, норвежский историк и писатель (умер в 1844).
 3 сентября — Генрих Август Роте, немецкий научный писатель (умер в 1842).
 8 октября — Софи де Бавр, французская писательница и драматург (умерла в 1860).
 13 октября — Лукаш Голембиовский, польский историк, библиотекарь, переводчик, мемуарист (умер в 1849).
 25 октября — Дмитрий Иванович Языков, русский переводчик (умер в 1844).
 9 ноября — Томасина Кристина Гиллембург-Эренсверд, датская писательница (умерла в 1856).
 21 ноября — Генри Ричард Вассалл-Фокс, 3-й барон Холланд, английский биограф и переводчик (умер в 1840).
 9 декабря — Марианна Эренстрём, шведская писательница (умерла в 1867).
 12 декабря — Николай Сергеевич Арцыбашев, русский историк, поэт и прозаик (умер в 1841).
 14 декабря — Иоганн Евангелиста Госснер, немецкий религиозный писатель и поэт (умер в 1858).
 23 декабря — Ипполит Фёдорович Богданович, русский поэт, переводчик (умер в 1803).
 Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова, «самая знаменитая бабушка русской литературы».
 Этьенн Госс, французский поэт, журналист и драматург (умер в 1834).
 Мирза Джамал Джеваншир, азербайджанский историк, автор книги «История Карабага», написанной на персидском языке (умер в 1853).
 Фрэнсис Джеффри, лорд Джеффри, шотландский эссеист и литературный критик (умер в 1850).
 Алексей Павлович Павловский, российский писатель и лингвист, создатель «Грамматики малороссийского наречия».
 Христофор Перревос, греческий революционер и писатель (умер в 1863).
 Иван Петрович Пнин, русский поэт-публицист (умер в 1805).
 Павел Николаевич Титов, русский драматург и переводчик (умер в 1846).

Скончались 
 12 января — Якоб фон Эггерс, шведский военачальник, военный писатель (родился в 1704 году).
 17 февраля — Михаил Григорьевич Собакин, русский поэт (родился в 1720 году).
 3 апреля — Гадам Богухвал Шерах, лужицкий писатель (родился в 1724 году).
 25 апреля — Даниэле Фарлати, итальянский историк христианства и католической церкви (родился в 1690 году).
 9 июля — Алексис Пирон, французский драматург, поэт (родился в 1689 году).
 3 августа — Станислав Конарский, польский политический писатель, поэт, драматург (родился в 1700 году).
 16 ноября — Джон Хоксуорт, английский писатель
 17 ноября — Лоран Англивьель де Лабомель, французский публицист (родился в 1726 году).
 20 ноября — Чарльз Дженненс, английский либреттист (родился в 1700 году).
 22 ноября — Иван Иванович Неплюев, русский адмирал, автор мемуаров (родился в 1693 году).
 Сергей Саввич Волчков, русский переводчик, директор Сенатской типографии (родился в 1707 году).
 Кузьма Яковлевич Озерецковский, русский переводчик, писатель.
 Паисий Хилендарский, болгарский просветитель, автор книги «Славяно-болгарская история о народах и царях болгарских», сыгравший огромную культурную роль в жизни болгарской нации.
 Бернар Луи де Шовелен, французский генерал, дипломат и писатель (родился в 1716 году).

Все хронологические списки